Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Júlio Silva e Caio Zampieri che hanno battuto in finale Sebastián Decoud e Dick Norman 7-66, 6-2.

Teste di serie 

 Travis Parrott /  Filip Polášek (quarti di finale)
 Eduardo Schwank /  Horacio Zeballos (primo turno)

Assente
 Jean-Julien Rojer /  Marcio Torres (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2008